Gefell bezeichnet
Gefell, eine Kleinstadt in Thüringen
Gefell (Eifel), eine Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz
Gefell (Föritztal), einen Ortsteil der Gemeinde Föritztal in Thüringen

Siehe auch:
Gfäll
Gefäll